Ривка Голани (, 22 марта 1946, Тель-Авив) — израильская, канадская и британская альтистка, педагог. Журнал BBC включил её в число пяти крупнейших альтистов современности.

Биография 
В 1965-1971 училась в Музыкальной академии Рубина в Тель-Авивском университете у Эдёна Партоша. В 1974 переехала в Канаду, в 1983 стала гражданкой Канады. В 1987 вместе с мужем, дирижёром Томасом Зандерлингом, поселилась в Лондоне, в 1997 получила гражданство Великобритании.

Выступала с крупнейшими оркестрами мира.

Репертуар 
В репертуаре альтистки Бах, Шуман, Берлиоз, Брамс, Элгар, Бриттен, Мартину, Прокофьев, Шостакович.

Современными композиторами (среди которых – Хайнц Холлигер, Бернд Алоис Циммерман, Йодзи Юаса, Марьян Мозетич и др.) для Голани написано свыше 200 произведений.

Педагогическая деятельность 
Преподавала в университете Торонто, в Королевской академии музыки в Лондоне, Бирмингемской консерватории, в Trinity College of Music (Лондон).

Интересные факты 
Ривка Голани выступает также как художник, её выставки проходили в Израиле, Канаде, европейских странах.

Она играет на альте, дизайн которого разработал специально для неё её первый муж, лютнист Отто Эрдес.

Примечания

Ссылки 
 
 

Академические музыканты Израиля
Академические музыканты Канады
Академические музыканты Великобритании
Преподаватели Торонтского университета